Чемпіонат Ірландії з футболу 2004 — 84-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Шелбурн.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Лонгфорд Таун взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку Ірландії 2004.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Ірландії на rsssf 

2004
Ірландія
2004 в Ірландії